Bells Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bells Mountain (Maine)
 Bells Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Bills Mountain